Als Gaiserbahn werden folgende Bahnstrecken bezeichnet:
Bahnstrecke Appenzell–St. Gallen–Trogen
Bahnstrecke Altstätten–Gais